Cette page présente la liste des églises Saint-Georges.

Église Saint-Georges de Berlin
 Église Saint-Georges de Bogenhausen (Munich)
 Église Saint-Georges d'Oberzell (Reichenau)

Église Saint-Georges d'Alken
 Église Saint-Georges et Sainte-Ode d'Amay
 Église Saint-Georges de Grez-Doiceau
 Église Saint-Georges de Limbourg
 Église Saint-Georges de Liège
 Église Saint-Georges de Lorcé

Église Saint-Georges de Drakulić, près de Banja Luka ;
 Église Saint-Georges de Sopotnica, dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie.



Québec 
 Église Mission Saint-Georges de Lac-Simon
 Église Saint-Georges de Rouyn-Noranda (orthodoxe russe)
 Église Saint-Georges de Henryville (Haut Richelieu)
 Église Saint-Georges de Clarenceville (Haut Richelieu)
 Église Saint-Georges de Minganie (Côte-Nord)
 Église Saint-Georges de Longueuil
 Église Saint-Georges de Jonquière (Saguenay)
 Église Saint-Georges de Malbaie (Percé)
 Église Saint-Georges de Cacouna (Rivière-du-Loup)
 Église Saint-Georges de Beauce (Chaudière-Appalaches)
 Église Saint-Georges de Windsor
 Église Saint-Georges de Montréal
 Église Saint-Georges de Champlain (Shawinigan)

Église Saint-Georges de Burquin

Église Saint-Georges du Caire

Église Saint-Georges de Tartu

Église ukrainienne St. George Ukrainian à Manhattan (New York)

Églises rupestres de Lalibela (Lalibela)

Église Saint-Georges de Mariehamn



Auvergne-Rhône-Alpes 
 Église Saint-Georges de Désertines (Allier)
Eglise Saint-Georges de Néris-les-Bains (Allier)
 Église Saint-Georges de Méallet (Cantal)
 Église Saint-Georges de Riom-ès-Montagnes (Cantal)
 Église Saint-Georges d'Ydes-Bourg (Cantal)
 Église Saint-Georges de Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Commiers (Isère)
 Église Saint-Georges (2×) du Puy-en-Velay (Haute-Loire)
 Église Saint-Georges de Saint-Paulien (Haute-Loire)
 Église Saint-Georges de Compains (Puy-de-Dôme)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-sur-Allier (Puy-de-Dôme)
 Église Saint-Georges de Tours-sur-Meymont (Puy-de-Dôme)
 Église Saint-Georges de Lyon (Rhône)
 Église Saint-Georges du Prieuré de Saint-Jeoire-Prieuré (Savoie)
 Église Saint-Georges de Saint-Jeoire (Haute-Savoie)

Bourgogne-Franche-Comté 
 Église Saint-Georges de Bligny-le-Sec (Côte-d'Or)
 Église Saint-Georges de La Rochepot (Côte-d'Or)
 Église Saint-Georges du Bizot (Doubs)
 Église Saint-Georges de Bourguignon-lès-Conflans (Haute-Saône)
 Église Saint-Georges de Confracourt (Haute-Saône)
 Église Saint-Georges de Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône)
 Église Saint-Georges de Maizières (Haute-Saône)
 Église Saint-Georges de Vesoul (Haute-Saône)
 Église Saint-Georges de Chemilly-sur-Yonne (Yonne)
 Église Saint-Georges d'Escamps (Yonne)
 Église Saint-Georges de Quarré-les-Tombes (Yonne)
 Église Saint-Georges de Vinneuf (Yonne)

Bretagne 
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Chesné (Ille-et-Vilaine)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Gréhaigne (Ille-et-Vilaine)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Reintembault (Ille-et-Vilaine)

Centre-Val de Loire 
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Poisieux (Cher)
 Église Saint-Georges de Saint-Jeanvrin (Cher)
 Église Saint-Georges de Villegenon (Cher)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Poisieux (Cher)
 Église Saint-Georges de Saint-Jeanvrin (Cher)
 Église Saint-Georges de Villegenon (Cher)
 Église Saint-Georges de Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Georges des Corvées-les-Yys (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Georges de Dangeau (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-sur-Eure (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Georges de Souancé-au-Perche (Eure-et-Loir)
 Église Saint-Georges de Ciron (Indre)
 Église Saint-Georges de Lys-Saint-Georges (Indre)
 Église Saint-Georges de Descartes (anciennement La Haye-Descartes, La Haye-en-Touraine) (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Georges de Faye-la-Vineuse (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Georges-sur-Loire de Rochecorbon (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher)
 Église Saint-Georges de Bou (Loiret)
 Église Saint-Georges de Mareau-aux-Bois (Loiret)

Corse 
 Église Saint-Georges de Quenza (Corse-du-Sud)

Grand Est 
 Église Saint-Georges de Chavanges (Aube)
 Église Saint-Georges d'Étourvy (Aube)
 Église Saint-Georges de Trouan-le-Grand à Trouans (Aube)
 Église Saint-Georges de Damery (Marne)
 Église Saint-Georges de Larzicourt (Marne)
 Église Saint-Georges de Loisy-en-Brie (Marne)
 Église Saint-Georges de Matougues (Marne)
 Église Saint-Georges d'Orconte (Marne)
 Église Saint-Georges d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)
 Église Saint-Georges de Nancy (Meurthe-et-Moselle)
 Église Saint-Georges de Montbronn (Moselle)
 Église Saint-Georges de Vittersbourg (Moselle)
 Église Saint-Georges de Betschdorf (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges de Châtenois (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges d'Epfig (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges de Haguenau (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges de Marckolsheim (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges (ancienne église des Jésuites) de Molsheim (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges d'Ohlungen (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges de Sélestat (Bas-Rhin)
 Église Saint-Georges de La Vancelle (Bas-Rhin)
 Église luthérienne Saint-Georges d'Andolsheim (Haut-Rhin)
 Église catholique Saint-Georges d'Andolsheim (Haut-Rhin) 
 Église Saint-Georges de Brunstatt (Haut-Rhin)
 Église Saint-Georges de Carspach (Haut-Rhin)
 Église Saint-Georges de Largitzen (Haut-Rhin)
 Église Saint-Georges de Rodern (Haut-Rhin)
 Église Saint-Georges d'Urschenheim (Haut-Rhin)
 Église Saint-Georges d'Aydoilles (Vosges)
 Église Saint-Georges de Bouzemont (Vosges)
 Église Saint-Georges de Granges-sur-Vologne (Vosges)
 Église Saint-Georges de Raon-l'Étape (Vosges)
 Église Saint-Georges de Sainte-Hélène (Vosges)

Hauts-de-France 
 Église Saint-Georges de Barenton-Cel (Aisne)
 Église Saint-Georges de Chivres-Val (Aisne)
 Église Saint-Georges de Connigis (Aisne)
 Église Saint-Georges de Courmelles (Aisne)
 Église Saint-Georges de Fossoy (Aisne)
 Église Saint-Georges de Glennes (Aisne)
 Église Saint-Georges de Guny (Aisne)
 Église Saint-Georges-et-Saint-Quirin de Presles-et-Thierny (Aisne)
 Église Saint-Georges de Ressons-le-Long (Aisne)
 Église Saint-Georges de Crochte (Nord)
 Église Saint-Georges de Bray à Rully (Oise)
 Église Saint-Georges de Chevrières (Oise)
 Église Saint-Georges d'Uny Saint-Georges à Rantigny (Oise)
 Église Saint-Georges de Bray à Rully (Oise)
 Église Saint-Georges d'Ully-Saint-Georges (Oise)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges (Pas-de-Calais) (Pas-de-Calais)

Île-de-France 
 Église anglicane Saint-Georges de Paris
 Église Saint-Georges de la Villette à Paris
 Église Saint-Georges de Cannes-Écluse (Seine-et-Marne)
 Église Saint-Georges de Chalautre-la-Grande (Seine-et-Marne)
 Église Saint-Georges de Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne)
 Église Saint-Georges de Lizines (Seine-et-Marne)
 Église Saint-Georges de Paley (Seine-et-Marne)
 Église Saint-Georges de Bazainville (Yvelines)
 Église Saint-Georges de Richebourg (Yvelines)
 Église Saint-Georges de Sonchamp (Yvelines)
 Église Saint-Georges de Trappes (Yvelines)
 Église Saint-Georges d'Auvers-Saint-Georges (Essonne)
 Église Saint-Georges de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne)
 Église Saint-Georges de Belloy-en-France (Val-d'Oise)
 Église Saint-Georges du Heaulme (Val-d'Oise)
 Église Saint-Georges de Ronquerolles (Val-d'Oise)

Normandie 
 Église Saint-Georges de Basly (Calvados)
 Église Saint-Georges-du-Château à Caen (Calvados)
 Église Saint-Georges d'Hotot-en-Auge (Calvados)
 Église Saint-Georges de Morteaux-Coulibœuf (Calvados)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-d'Aunay (Calvados)
 Église Saint-Georges d'Aubevoye (Eure)
 Église Saint-Georges de Fiquefleur à Fiquefleur-Équainville (Eure)
 Église Saint-Georges de Romilly-sur-Andelle (Eure)
 Église Saint-Georges de Coudeville-sur-Mer (Manche)
 Église Saint-Georges d'Étienville (Manche)
 Église Saint-Georges de Néhou (Manche)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Bohon (Manche)
 Église Saint-Georges d'Yvetot-Bocage (Manche)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-des-Groseillers (Orne)
 Église Saint-Georges d'Orival (Seine-Maritime)

Nouvelle-Aquitaine 
 Église Saint-Georges de Bourbon-l'Archambault (Allier)
 Église Saint-Georges de Bransat (Allier)
 Église Saint-Georges de Chassenard (Allier)
 Église Saint-Georges de Néris-les-Bains (Allier)
 Église Saint-Georges de Richemont à Cherves-Richemont (Charente)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges (Charente) (Charente)
 Église Saint-Georges de Jussas (Charente-Maritime)
 Église Saint-Georges de Paillé (Charente-Maritime)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-des-Agoûts (Charente-Maritime)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime) (Charente-Maritime)
 Église Saint-Georges de Tarnac (Corrèze)
 Église Saint-Georges d'Azerables (Creuse)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-la-Pouge (Creuse)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-Nigremont (Creuse)
 Église Saint-Georges de Mussidan (Dordogne)
 Église Saint-Georges à Périgueux (Dordogne)
 Église Saint-Georges de Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne)
 Église Saint-Georges de Saint-Jory-las-Bloux (Dordogne)
 Église Saint-Georges de Montagne (Gironde)
 Église Saint-Georges de Saint-Geours-de-Maremne (Landes)
 Église Saint-Georges-de-Hérisson à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
 Église Saint-Georges de Vivonne (Vienne)

Occitanie 
 Église Saint-Georges de Camboulas à Pont-de-Salars (Aveyron)
 Église Saint-Georges de Meyraguet de Lacave (Lot)
 Église Saint-Georges d'Odos (Hautes-Pyrénées)
 Église Saint-Georges de Brassac (Tarn)
 Église Saint-Georges de Lafrançaise (Tarn-et-Garonne)

Pays de la Loire 
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire) (Maine-et-Loire)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
 Église Saint-Georges de Martigné-sur-Mayenne (Mayenne)
 Église Saint-Georges de Villaines-la-Juhel (Mayenne)
 Église Saint-Georges de Bouloire (Sarthe)
 Église Saint-Georges de Villedieu à Chantenay-Villedieu (Sarthe)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-la-Couée (Sarthe)
 Église Saint-Georges de Saint-Georges-du-Rosay (Sarthe)

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Église Saint-Georges de Saint-Jurs (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Georges à Toulon (Var) 
 Saint George's Church à Cannes (Alpes-Maritimes)

Église Saint-Georges d'Ispahan

Église Saint-Georges el-Khader, à Taybeh.
 Église Saint-Georges, à Lod, où se trouve le tombeau de Georges de Lydda.

Pieve San Giorgio a Bràncoli de Lucques
 Dôme Saint-Georges de Raguse
 Église Saint-Georges de Scena
 Église Saint-Georges de Sienne
 Basilique Saint-Georges-Majeur, Venise
 Église Saint-Georges de Venise
 Église San Giorgio dei Greci (orthodoxe) de Venise

Église Saint-Georges orthodoxe grecque de Madaba, célèbre pour sa mosaïque représentant une carte de la Palestine.

Église Saint-Georges de Birżebbuġa.

Église Saint-Georges de Gorni Kozyak
 Église Saint-Georges de Staro Nagoritchané

Église Saint-Georges à Diessen

St George's Hanover Square (Cité de Westminster, Londres).
 Église Saint-Paul et Saint-Georges à Édimbourg.
 Église Saint-Georges-le-Martyr à Truro (Cornouailles)

Église Saint-Georges le Victorieux à Moscou, sur le mont Poklonnaïa
 Église Saint-Georges de Staraïa Ladoga
 Église Saint-Georges dans l'enceinte du Monastère Saint-Georges de Iouriev près de Veliki Novgorod.
 Église Saint-Georges de Taganrog consacrée à Georges de Lydda.
 Église Saint-Georges de Soultan-Saly (oblast de Rostov).

Église Saint-Georges à Basseterre

Église Saint-Georges de Banoštor, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges de Bečej, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges de Čenta, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges de Divoš, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges de Godovik
 Église Saint-Georges de Gornje Sellë/Gornje Selo, au Kosovo
 Église Saint-Georges de Jarak, en Voïvodine
 Église Saint-Georges de Kostolac
 Église en bois Saint-Georges de Krnjevo
 Église Saint-Georges de Ležimir, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges de Manđelos, dans la province de Voïvodine
 Église en bois Saint-Georges de Miličinica
 Église Saint-Georges de Novo Selo
 Église Saint-Georges d'Osmakova
 Église Saint-Georges de Popinci, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges Runović de Prizren, au Kosovo
 Église Saint-Georges de Ratkovo, dans la province de Voïvodine
 Haut ermitage Saint-Sava de Savovo
 Église en bois Saint-Georges de Seča Reka
 Église Saint-Georges de Slavinja
 Église Saint-Georges de Smederevo
 Église Saint-Georges de Sombor, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges de Sredska/Sredskë, au Kosovo, près de Prizren/Prizren
 Église Saint-Georges de Srpska Crnja, dans la province de Voïvodine
 Église en bois Saint-Georges de Takovo
 Église Saint-Georges de Taraš, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges de Topola et Mausolée royal d'Oplenac
 Église Saint-Georges d'Ugrinovci, dans la municipalité de Zemun et sur le territoire de la Ville de Belgrade
 Église orthodoxe roumaine Saint-Georges d'Uzdin, dans la province de Voïvodine
 Église Saint-Georges d'Užice
 Église Saint-Georges de Vrh
 Église Saint-Georges de Željuša

Basilique Saint-Georges du Château de Prague, Prague
 Eglise Saint-Georges à Řečice

Église anglicane Saint-Georges de Tunis
 Église orthodoxe Saint-Georges de Tunis

Voir aussi

Abbayes, chapelles... 

 
 
 Collégiale Saint-Georges de Pithiviers en France
 Monastère Saint-Georges à Mechtayé en Syrie 
 Prieuré Saint-Georges de Gesnes en France
 Saint George's (paroisse des Bermudes) aux Bermudes
 Temple Saint-Georges de Montbéliard en France

Notes et références 

Saint-Georges